Peter Simpson (Schots voetballer) (1904/05–1974), Schots voetballer die speelde voor Crystal Palace FC;
Peter Simpson (voetballer, geboren in 1945), Brits voetballer die speelde voor Arsenal FC;
Peter Simpson (voetballer, geboren in 1940), Brits voetballer die speelde voor Burnley FC en Bury FC
Peter Simpson (activist) (1871–1947), activist die opkwam voor de belangen van Alaska
Peter Simpson (schrijver), en voormalig lid van het Nieuw-Zeelandse parlement
Sir Peter Jeffery Simpson, voormalig voorzitter van het Royal College of Anaesthetists
Pete Simpson (born 1930), politicus en opvoeder uit Wyoming